Pythias () ist der Name von:

 Pythias, die Frau des Aristoteles
 Pythias (Statthalter), im Bundesgenossenkrieg 219/218 v. Chr. als Statthalter von Psophis eingesetzt
 Pythias (Bildhauer), Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. tätiger Erzgießer

Siehe auch:
 Knights of Pythias